Срджа Три́фкович (, литературный псевдоним — Серж Трифкович, ; род. 19 июля 1954, Белград) — американский  сербского происхождения.

Биография 
Родился 19 июля 1954 года в Белграде.

С 1998 г. — обозреватель по международным делам палеоконсервативного журнала Chronicles. Доктор истории Саутхэмптонского университата, директор Центра международных отношений (Center for International Affairs)  Рокфордского института, публикующего журнал Chronicles.

По убеждениям — сербский националист, критик ислама, автор книги «Меч Пророка» (The Sword of the Prophet), об истории и вероучении ислама. Ранее был экспертом президента Югославии В. Коштуницы. Кроме того, Трифкович — автор исследований по противоречивым моментам в истории Югославии, в частности, Блайбургской бойни.

Сочинения 
 Ustasa: Croatian separatism and European politics, 1929—1945, London (1998) ISBN 18-92-47800-5 
 The Sword of the Prophet, Boston, (2002) ISBN 19-28-65311-1
 Defeating Jihad: How the War on Terrorism May Yet Be Won, In Spite of Ourselves, Regina Orthodox Press (2006).

См. также 
 Ислам: что необходимо знать Западу

Примечания

Ссылки 
 Chronicles Magazine
 Short biography and articles at FrontPage Magazine
 Excerpts and Content of «The Sword of the Prophet»
 A picture of Srda Trifkovic

Историки Сербии
Политологи Сербии
Журналисты Сербии
Историки США
Политологи США
Журналисты США
Выпускники Сассекского университета